Samui ist Teil der folgenden Namen:
 Ko Samui – eine thailändische Insel im Golf von Thailand
 Mu Ko Samui – „der Samui-Archipel“, eine Inselgruppe im Golf von Thailand, zu der etwa 60 weitere Inseln gehören, darunter Ko Pha-ngan, Ko Tao, Ko Nang Yuan, Ko Taen und die rund 40 Inseln des Nationalparks Ang Thong,
 Amphoe Ko Samui – ein Landkreis (Verwaltungseinheit) der Provinz Surat Thani